Punta del Agua puede referirse a varias localidades argentinas:

Punta del Agua, en el Departamento Tinogasta de la provincia de Catamarca.
Punta del Agua, en el Departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba.
Punta del Agua, en el Departamento San Rafael de la provincia de Mendoza.
Punta de Agua, en el Departamento Vinchina de la provincia de La Rioja.